Diego Hernán Abal (28 de dezembro de 1971) é um árbitro de futebol argentino. Sua estréia na Primera División Argentina foi na goleada por 4 a 0 do Rosário Central sobre o Lanús. Apitou no Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-17 de 2009 que se realizou no Chile.

Árbitros de futebol da Argentina
Árbitros da Copa das Confederações FIFA de 2013